HMS Pollux kan syfta på fartyg i svenska flottan:

HMS Pollux (1678), lätt fregatt sjösatt år 1678.
HMS Pollux (1702), brigantin sjösatt år 1702.
HMS Pollux (1714), brigantin sjösatt år 1714.
HMS Pollux (1725), halvgalär sjösatt år 1725.
HMS Pollux (1741), brigantin sjösatt år 1741.
HMS Pollux (1909), [1:a klass torpedbåt sjösatt år 1909.
HMS Pollux (T104), torpedbåt sjösatt år 1954.